Amerikai Egyesült Államok
 Medary (Dél-Dakota)
 Medary (város, Wisconsin)
 Medary (közösség, Wisconsin)